Sarajevský atentát má více významů:

 Atentát na Františka Ferdinanda d'Este – atentát spáchaný v červnu 1914 v Sarajevu
 Sarajevský atentát (film) – československo-jugoslávský film z roku 1975 natočený podle událostí atentátu na Františka Ferdinanda d'Este 
 Sarajevský atentát (ODS) – přenesený, zejména žurnalistický název politické krize z roku 1997 v české politické straně ODS

Reference